La région Ouest est une des 4 régions administratives de l'Ouganda.

La capitale de la région est Mbarara.

Elle est composée de 19 districts.

Ouest